För indianhövdingen, se Sassacus (indianhövding).

Sassacus är ett släkte av spindlar. Sassacus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Sassacus